Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2015 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bethanie Mattek-Sands in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del 

Mešane dvojice
2015